Сан Антонио де ла Хоја има више значења:

 Сан Антонио де ла Хоја (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де ла Хоја (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику